Riukiu (Nansei-shotō) – archipelag pomiędzy Tajwanem a Kiusiu
 Rów Riukiu – rów oceaniczny
 Królestwo Riukiu – historyczne państwo
 Języki riukiu – języki pokrewne japońskiemu